Михаил Иванович Иванов (1908-1943) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Михаил Иванов родился 3 ноября 1908 года в Самаре. Получил среднее образование, после чего работал ремонтником на железной дороге. В 1930 году Иванов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1931 году он окончил курсы командиров артиллерийских взводов, в 1940 году — Высшую военную школу штабной службы. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии подполковник Михаил Иванов командовал 136-м гвардейским артиллерийским полком 68-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

24-25 сентября 1943 года полк Иванова успешно переправился через Днепр в Кагарлыкском районе Киевской области Украинской ССР и принял активное участие в захвате и удержании плацдарма на его западном берегу. Действия артиллеристов полка способствовали успешным действиям стрелковых частей. 11 октября 1943 года Иванов погиб в бою. Похоронен в селе Сошников Бориспольского района Киевской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года гвардии подполковник Михаил Иванов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красного Знамени, медалью.

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Бориспольском районе